Râul Copăcioasa se poate referi la:

 Copăcioasa - afluent al râului Berivoi
 Copăcioasa - afluent al râului Strei

Vezi și 
 Copăcioasa (dezambiguizare)

 Râul Copăcelu
 Râul Copăceanca
 Râul Groapa Copacului

Toponime românești